2 miejscowości w Polsce:
 Poniki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Sępopol
 Poniki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Manowo